Sodom - banda de thrash metal alemã
Sodom (álbum) - décimo primeiro álbum da banda homônima
Sodom (Street Fighter) - personagem da série Street Fighter

Desambiguação